Kesselmühle bezeichnet: 

Ortschaften
 Kesselmühle (Burkardroth), Ortsteil des Marktes Burkardroth, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Kesselmühle (Flachslanden), Ortsteil des Marktes Flachslanden, Landkreis Ansbach
 Kesselmühle (Greiz), Siedlung der Stadt Greiz, Landkreis Greiz, Thüringen

Mühlenbauwerke
 eine denkmalgeschützte Mühle in Gotha, an der Trennung zwischen Mühlgraben und Wildem Graben, siehe Kesselmühle (Gotha)
 eine denkmalgeschützte Mühle in Flachslanden, siehe Kesselmühle (Flachslanden)
 eine Mühle bei Läwitz
 eine Mühle in Wernigerode
 eine Mühle in Stralsbach